Такмичење у трчању на 60 метара препоне у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 8,24 секунде.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранила Невин Јанит из Турске, јер је суспендована због допинга.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 19 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара са препонама у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Алина Талај ||  || 7,88 || 14. фебруар|| 1. СРЛ  
|-
| 2. || Елине Берингс ||  || 7,95 || 21. фебруар|| 4. СРЛ 
|-
| 3. || Норалота Незири || ||7,99||2. фебруар || 5. СРЛ НР|-
| 3. || Тифани Портер || ||7,99||6. фебруар|| =5. СРЛ  
|-
| 3.|| Хана Плотицина ||  ||7,99||17. фебруар|| =5. СРЛ
|-
| 6.|| Исабеле Педерсон || ||8,01||14. фебруар||9. СРЛ 
|-
| 7.|| Сидни Роледер || ||8,03||31. јануар||12. СРЛ
|-
| 8.|| Серита Соломон || ||8,04||15. фебруар||13. СРЛ
|-
| 9.|| Ксенија Медведева || ||8,05||23. јануар||14. СРЛ
|-
| 9.|| Ан Загре || ||8,05||7. фебруар||=14. СРЛ 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
У полуфинале пласирале су по 3 првопласиране из све 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У финале пласирале су по 4 првопласиране такмичарке из обе полуфиналне групе(КВ''').

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2015. године у 18:55.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2015. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани